Pavlovce puede referirse a:

 Pavlovce (Rimavská Sobota), municipio del distrito de Rimavská Sobota en la región de Banská Bystrica, Eslovaquia.
 Pavlovce (Vranov nad Topľou), municipio del distrito de Vranov nad Topľou en la región de Prešov, Eslovaquia.
 Pavlovce nad Uhom, municipio del distrito de Michalovce en la región de Košice, Eslovaquia.